Scheidhof ist der Name folgender Orte:

Scheidhof (Much), ein Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis
Scheidhof (Kall), ein Ortsteil der Gemeinde Kall im Kreis Euskirchen
Scheidhof (Luxemburg), ein Ortsteil auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg